«Старые песни о главном — 3» — музыкальный фильм 1997 года, третий из известного телевизионного цикла.

Премьера — в ночь с 31 декабря 1997 года на 1 января 1998 года. Последняя роль Александра Демьяненко.

Сюжет 
Фильм является своеобразным продолжением фильма «Иван Васильевич меняет профессию». События происходят в новогоднюю ночь 1997—1998 годов, спустя 24 года после событий фильма. По сюжету, главные герои (инженер Шурик, Бунша, Зина и Ульяна Андреевна) собираются праздновать Новый год, и Шурик решает представить гостям воссозданную (и модернизированную), ту самую свою машину времени.
Отправившись в XVI век, они обнаруживают там постаревшего Жоржа Милославского, который уже 25 лет сидит регентом вместо сбежавшего Ивана Грозного; царь тогда настолько вдохновился профессиями Зины и Якина, что сам решил попробовать себя в киноискусстве и вместо царских палат ушёл на «Мосфильм».
Стремясь исправить нарушение хода истории, герои повторно включают машину времени и отправляются в 1970-е годы на поиски царя, мечтающего стать актёром.

Дальнейшее действие разворачивается в павильонах «Мосфильма», где герои в поисках беглого царя становятся свидетелями съёмок легендарных фильмов и музыкальных клипов, а также в царских палатах, где оставшийся присмотреть за престолом Иван Васильевич Бунша встречал разных гостей и слушал их музыкальные выступления.

Премьера 
По словам Константина Эрнста, премьера мюзикла находилась под угрозой срыва:

В связи с этим трансляция мюзикла в регионах Дальнего Востока началась на несколько часов позже положенного времени, впоследствии этот вынужденный перенос Эрнст охарактеризовал фразой: «Я полстраны лишил Нового года».

Награды 
 «Золотая Олива» и «Золотая Антенна» на Международном фестивале музыкальных и развлекательных программ в г. Албена (Болгария).
 1998 — «ТЭФИ» — Операторская работа — Андрей Макаров, Продюсерская работа — Константин Эрнст.

В ролях 
 Александр Демьяненко — Александр Сергеевич Тимофеев (Шурик), инженер
 Юрий Яковлев — Иван Васильевич Бунша, заместитель главы администрации района / царь Иван Васильевич Грозный
 Леонид Куравлёв — Жорж Милославский, бывший вор, регент на престоле вместо Ивана Грозного Михаил Пуговкин — Карп Савельевич Якин, кинорежиссёр Наталья Крачковская — Ульяна Андреевна, жена Бунши Наталья Селезнёва — Зинаида Михайловна, жена Шурика Алла Пугачёва — малоизвестная певица на кинопробах к фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (камео) Глория Гейнор — камео Группа «Boney M» — камео Крис Норман — камео Наташа Королёва — соседка Тимофеевых / английская певица, поющая дуэтом с Крисом Норманом Лайма Вайкуле — английская певица Филипп Киркоров — известный актёр Группа «Восток» — бэк-вокалисты известного актёра Валерий Леонтьев — Африк Симон / герцог Бэкингем Леонид Ярмольник — кинорежиссёр Лариса Долина — королева Анна Австрийская / камео Марыля Родович — польская певица (камео) Лев Лещенко — диктор программы «Время» Илзе Лиепа — актриса «Мосфильма» Николай Расторгуев — каскадёр-красноармеец (аллюзия на Сухова из к/ф «Белое солнце пустыни»)
 Николай Фоменко — диктор / разведчик в кафе / хоккеист Кристина Орбакайте — Марта Сергей Безруков — царский дьяк Алёна Свиридова — диктор программы «Время» Чулпан Хаматова — Леночка, ассистент режиссёра Валерий Меладзе — Валико Мизандари (Мимино) Владимир Пресняков-младший — Карл Мюнхгаузен / Петруха Анжелика Варум — жена Штирлица / певица на танцплощадке Александр Малинин — польский певец Татьяна Буланова — любовница Максима (аллюзия на Аллу из к/ф «Осенний марафон»)
 Сергей Мазаев — хоккеист Валерия — Паша Строганова Александр Буйнов — английский певец на мюнхенской дискотеке «Иванушки International» — Иванушки Заморские-Интернэшнл, певцы у царя Алёна Апина — главарь банды (аллюзия на есаула Брылова из к/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих») / жена Максима (аллюзия на Нину Бузыкину из к/ф «Осенний марафон»)
 Гарик Сукачёв — исполнитель песни Владимира Высоцкого Леонид Агутин — Штирлиц Кабаре-дуэт «Академия» — послы курфюрста Баварского и земли Франца Иосифа Максим Леонидов — Максим (аллюзия на Андрея Бузыкина из к/ф «Осенний марафон») / царевич, отправленный в Парижский университет Группа «На-на» — труженики Крайнего Севера Дмитрий Маликов — певец на танцплощадке (аллюзия на Аркадия из к/ф «Начало»)
 Виктор Рыбин — хоккеист Группа «Несчастный случай» — певцы из трущоб Юрий Слободенюк — пожарный на «Мосфильме» Не указанные в титрах 
 Валдис Пельш — донна Роза д’Альвадорес Олег Чернов — парень, танцующий с девушкой около Строгановой Бари Алибасов — чукотский шаман Георгий Саакян — актёр, исполняющий роль Сталина в документальном фильме''

CD-издание 
 Иванушки International — «Алёшкина любовь» (из репертуара ВИА «Весёлые ребята»)
 Валерий Леонтьев — «Hafanana» (из репертуара Африка Симона)
 Леонид Агутин — «Где-то далеко» (из многосерийного телефильма «Семнадцать мгновений весны») (из репертуара Иосифа Кобзона)
 Лариса Долина — «Ищу тебя» (из телефильма «31 июня») (из репертуара Татьяны Анциферовой)
 Александр Буйнов и Boney M — «Rasputin»
 Несчастный случай — «Марш рыбаков» (из фильма «Генералы песчаных карьеров») (из репертуара вокального квартета Аккорд)
 Владимир Пресняков-младший — «Нет тебя прекрасней» (из репертуара ВИА «Поющие гитары»)
 Кабаре-дуэт «Академия» — «Moskau» (из репертуара группы Dschinghis Khan)
 Татьяна Буланова — «Не отрекаются любя» (из репертуара Аллы Пугачевой)
 Филипп Киркоров — «Уходило лето» (из репертуара дуэта Baccara и ВИА «Весёлые ребята»)
 Алла Пугачёва — «Мне нравится…» (из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)
 Анжелика Варум и Дмитрий Маликов — «Листья жёлтые» (из репертуара Норы Бумбиере и Виктора Лапченка)
 Николай Фоменко, Сергей Мазаев и Виктор Рыбин — «Трус не играет в хоккей» (из репертуара Вадима Мулермана)
 Александр Малинин и Марыля Родович — «Kolorowe Jarmarki» (из репертуара Марыли Родович)
 Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший — «Эхо любви» (из репертуара Анны Герман)
 Максим Леонидов — «Песенка студента» (из репертуара Игоря Иванова)
 Алёна Апина — «Стою на полустаночке» (из репертуара Валентины Толкуновой)
 Алла Пугачёва — «На Тихорецкую…» (из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)
 На-на — «Увезу тебя я в тундру» (из репертуара Кола Бельды)
 Лайма Вайкуле — «Mamy Blue»
 Лев Лещенко и Алёна Свиридова — «Песня прощения», русскоязычная версия песни «Манчестер и Ливерпуль»
 Наташа Королёва и Крис Норман — «Stumblin’ In»
 Николай Расторгуев — «Есть только миг» (из фильма «Земля Санникова») (из репертуара Олега Анофриева)
 Валерия — «Последняя поэма» (из фильма «Вам и не снилось…») (из репертуара Ирины Отиевой и Веры Соколовой)
 Валерий Меладзе — «Звёздочка моя ясная» (из репертуара группы Цветы)
 Алла Пугачёва — «По улице моей…» (из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)
 Гарик Сукачёв — «Кони привередливые» (из репертуара Владимира Высоцкого)
 Лариса Долина и Глория Гейнор — «I Will Survive»
 Все участники — «Надежда» (из репертуара Анны Герман)

Примечания

Ссылки 
 «Старые песни о главном 3» на сайте YouTube

Телефильмы России 1997 года
Фильмы-мюзиклы России
Новогодние телефильмы России
Телефильмы на русском языке
Старые песни о главном
Фильмы о Шурике
Фильмы:Персонаж:Иван Грозный
Филипп Киркоров
Наташа Королёва
Валерий Меладзе
Фильмы о путешествиях во времени
Ремейки советских фильмов
Иван Васильевич меняет профессию